Сен-Викто́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Северо-восточный Монлюсон. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03262.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2014 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1416 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1024 были экономически активными, 392 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 1024 активных работали 949 человек (496 мужчин и 453 женщины), безработных было 75 (27 мужчин и 48 женщин). Среди 392 неактивных 109 человек были учащимися или студентами, 187 — пенсионерами, 96 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Пасса
 Церковь Сен-Виктор XIII века, полностью восстановлена
 Замок Тизон

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Алье